Lasówka – wieś w powiecie kłodzkim
 Lasówka – część wsi Żarnówka, w województwie małopolskim
 Fort Lasówka w Krakowie